In due — пятый студийный альбом итальянского певца и автора песен Нека, выпущенный 5 июнь 1998 года. Для испанского музыкального рынка было выпущено испаноязычное издание альбома под названием Entre tú y yo.

Список композиций

In due

Entre tú y yo

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Нека
Альбомы Италии
Альбомы на испанском языке